Trichoscypha — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Примітки

Джерела 
 Boudier, J.L.É. 1885. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus. Bulletin de la Société Mycologique de France. 1:97-120 — P.117

Роди грибів
1885 у науці